Het Nederlands kampioenschap dammen 1986 werd door 12 deelnemers van 25 maart tot en met 5 april 1986 (met als rustdag 30 maart) in Utrecht gespeeld. 
Winnaar met 15 punten uit 11 partijen en 1 punt voorsprong op nummer 2 John van den Borst werd Rob Clerc die daarmee zijn 4e nationale titel behaalde.

Treinincident Jannes van der Wal
De wereldkampioen 1982 en inmiddels Bekende Nederlander Jannes van der Wal verloor zijn partij in de laatste ronde tegen John van den Borst door tijdsoverschrijding omdat hij na een nachtje bridgen in de trein vanuit Groningen in slaap was gevallen. 
Hij leek daardoor deelname aan het wereldkampioenschap 1986 mis te lopen maar nam daaraan uiteindelijk toch deel.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase
 Foto's van het NK

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1986
Dammen